Heinrich Gross von Trockau (1451-1501), prince-évêque du Saint-Empire romain germanique ;
 Heinrich Gross, dessinateur du  ;
  (1713-1765), diplomate russe ;
 Heinrich Gross (rabbin) (1835-1910), rabbin allemand, historien de la littérature, grand connaisseur du judaïsme français du Moyen Âge ;
 Heinrich Gross (médecin) (1915-2005), médecin autrichien ;
 Heinrich Gross (théologien) (1916-2008), théologien et bibliste allemand.

Voir aussi